

Biografia
È il fratello maggiore di Henning Hauger.

Carriera

Club
Hauger giocò 4 match per lo Stabæk, tutti nella Tippeligaen. Giocò anche nella finale di Coppa di Norvegia 1998, subentrando a Tommy Svindal Larsen. Nel 2000, passò al Bærum, per cui giocò fino al 2007, quando annunciò il ritiro.

Nel 2008, diventò un giocatore di bandy, militando nello Høvik. Nel 2009, tornò al calcio: firmò infatti per lo Øvrevoll Hosle.

Note

Collegamenti esterni